Georgina García Pérez (Barcelona, 1992. május 13. –) spanyol teniszezőnő.

2014-ben kezdte profi pályafutását. Egy páros WTA- és egy páros WTA 125K-tornát nyert meg, emellett 12 egyéni és 18 páros ITF-tornagyőzelmet szerzett. Legjobb egyéni világranglista-helyezése a 124. hely, ezt 2018. november 5-én érte el, párosban a 71. helyig jutott 2020. február 3-án.

Első WTA-tornagyőzelmét 2018-ban Budapesten, a Hungarian Ladies Open páros versenyén érte el Stollár Fanny párjaként.

A Grand Slam-tornákon egyéniben a legjobb eredménye a 2018-as Roland Garroson elért 2. kör. Párosban a Wimbledonban 2018-ban a selejtezőből szerencsés vesztesként feljutva a főtáblára, Stollár Fannyval a 2. körbe jutottak, és a 2. körig jutott párosban a 2020-as Australian Openen is.

Először 2018-ban szerepelt Spanyolország Fed-kupa válogatottjában.

Pályafutása
Először 2007-ben szerepelt ITF-versenyen, Vicben, ahol a  dolláros verseny selejtezőjének első körében búcsúzni kényszerült. Első ITF-döntőjét 2009. májusban játszotta, amikor a fuerteventurai  dolláros versenyen egyéniben és párosban is a döntőbe jutott, de mindkétszer vereséget szenvedett. Első páros ITF-tornagyőzelmét 2011. október 1-én érte el a Madridban rendezett  dolláros tornán.

2012. április és 2014. június között nem indult versenyen. Ez idő alatt befejezte főiskolai tanulmányait, és pszichológiai végzettséget szerzett. Két év kihagyás után 2014-ben tért vissza a teniszhez, és rögtön az első versenyén egyéniben a döntőbe jutott a Melillában rendezett  dolláros tornán. 2014 novemberében nyerte visszatérése utáni első páros ITF-versenyét Casablancában, majd pár hónappal később, 2015. áprilisban az első egyéni ITF-tornagyőzelmét is sikerült megszereznie Ponta Delgadában.

Párosban Stollár Fannyval
Stollár Fannyval először 2016. augusztusban alkotott párt a Bükfürdőn rendezett  dolláros tornán, amit megnyertek. Ugyanitt egyéniben is győzni tudott. A 2017-es  dolláros budapesti ITF-tornán az elődöntőig jutottak. 2018. februárban már megnyerték az akkor már WTA International kategóriájú budapesti tornát, ezzel mindketten első WTA-tornagyőzelmüket érték el. Ezt követően májusban a marokkói WTA-tornán ismét döntőt játszottak. 2018-ban Wimbledonban szerencsés vesztesként jutottak a főtáblára, és ott az első körben legyőzték a Mandy Minella−Anastasija Sevastova párost, ezzel mindketten első Grand Slam-főtáblás győzelmüket szerezték. 2019 októberében a székesfehérvári  dolláros tornán nyerték meg a páros küzdelmeket.

WTA döntői

Páros

Győzelmei (1)

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Elveszített döntői (2)

WTA 125K döntői: 1 (1–0)

Páros: 1 (1–0)

ITF-döntői (30–21)

Egyéni (12–7)

Páros (18–14)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéniben

Párosban

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 
 

Spanyol teniszezők
1992-ben született személyek
Élő személyek
Spanyol nők